Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sebastián Prieto che ha battuto in finale Jacobo Diaz-Ruiz 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Jacobo Diaz-Ruiz (finale)
 German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)
 Markus Hantschk (primo turno)
 Alexander Popp (semifinali)

 Eduardo Medica (primo turno)
 Eduardo Nicolas-Espin (secondo turno)
 Stéphane Huet (primo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1999